Sarbanes ist der Familienname folgender Personen:

 John Sarbanes (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Paul Sarbanes (1933–2020), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Sarbanes-Oxley Act, ein nach Paul Sarbanes benanntes US-Bundesgesetz